Narea oder Nărea ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Nărea (* 1986), rumänische Skirennläuferin
Carlos Narea (* 1953), spanischer Musiker und Musikproduzent chilenischer Herkunft
Cristina Narea (* 1962), chilenische Cantautora
Paula Narea, chilenische Musikproduzentin

sowie der Name der Heuschreckengattung Narea (Gattung)